«Speak» — перший студійний альбом американської поп співачки Ліндсі Лоан. В Сполучених Штатах вийшов 7 грудня 2004.

Список пісень

Бонусні треки

Бонуси тайванського видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліндсі Лоан
Дебютні альбоми 2004
Платинові музичні альбоми
Альбоми Casablanca Records